Му́рманский проезд — улица Москвы в Останкинском районе  Северо-Восточного административного округа; между проспектом Мира и Калибровской улицей. Назван в 1964 году по городу Мурманск, областному центру России, так как проезд расположен вдоль Ленинградского направления железной дороги, по которой следуют поезда на Мурманск.

Расположение 
Мурманский проезд начинается от дублёра проспекта Мира у Крестовского моста. Проходит на северо-запад вдоль железнодорожной линии Ленинградского направления (перегон Рижская—Останкино). По правой стороне от проезда отходят Улица Годовикова и Калибровская улица, затем проезд заканчивается, проходя под мостом Шереметьевской улицы.

Учреждения и организации 

 Дом 4 — детская поликлиника № 55 (отделение восстановительного лечения для детей с туберкулезной интоксикацией);
 Дом 6 — учебно-спортивный центр «Алексеевский»;
 Дом 8 — подразделение колледжа художественных ремёсел № 59;
 Дом 10 — Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна;
 Дом 12 — Технологический колледж № 14, факультет «Ресторанный бизнес»;
 Дом 14 — НИИ «Кулон»; МПО Вычислительной техники и информатики;
 Дом 18 — киностудия трюка «Варвара-Стант».

Транспорт 
В настоящее время движение по проезду двустороннее.

В 2016 году запущен автобусный маршрут № 239 от метро «Тимирязевская» до метро «Рижская».

Литература 
 ;
 Шкода В. Зачем названия родные московским улицам даны // Советский Мурман. 6 августа 1991;
 Ржевский Б. Мурманский след на карте Москвы // Полярная правда. 13 августа 1997.

Ссылки 
 Схема улицы

Примечания 

Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь городов
Улицы Москвы, появившиеся в 1964 году